Владимир Шепелев:
 Шепелев, Владимир Андреевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Шепелев, Владимир Владимирович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Шепелев, Владимир Иванович (в монашестве Алексий; 1840—1917) — иеромонах Русской православной церкви, духовник Голосеевской пустыни.
 Шепелев, Владимир Петрович (1845—1916) — российский военный деятель, Генерал от артиллерии, начальник Петербургского патронного завода.

Примечания